La guerra Guangdong–Guangxi, o prima e seconda  guerra Yue-Gui, venne combattuta tra il partito rivoluzionario cinese e la vecchia cricca del Guangxi.

Prima guerra Yue-Gui
Quando Sun Yat-sen, capo del Partito Rivoluzionario Cinese, tentò di ristornare a Guangzhou nel 1917, il signore della guerra Lu Rongting lo appoggiò a malincuore per alcuni anni. Dopo che Sun si separò dalla vecchia cricca Guangxi per l'assegnazione delle truppe, tentò di spogliare Cen Chunxuan (noto anche come Tsen Chun-Hsuan o Sam Sun-Suen), uno dei più importanti alleati di Lu nel Guangdong, di alcune delle sue truppe per assegnarle ai più apparentemente leale Chen Jiongming, un signore della guerra del Guangdong locale che aveva sponsorizzato Sun. Sun Yat-sen quindi ordinò a Chen Jiongming di attaccare Lu Rongting e gli altri signori della guerra del Guangxi. Nell'ottobre 1920 Chen catturò Guangzhou e cacciò dal Guangdong i signori della guerra del Guangxi

Seconda guerra Yue-Gui
Nel 1921, Chen sperava di unire la regione circostante il Guangdong con il regime di Sun a Guangzhou e di spingersi nello stesso Guangxi. Lu inviò due eserciti - uno guidato dal fratello minore di sua moglie Tan Haoming, l'altro al comando di Shen Hongying - contro le forze di Chen. Questi lo respinsero e occuparono le aree di Qinzhou e Lianzhou. Tuttavia, l'alleato di Lu, Chen Binghun, crollò perdendo Wuzhou e permettendo a Chen Jiongming di risalire i fiumi nel Guangxi mentre gli alleati arrivavano dal nord. Lu Rongting fu costretto a dimettersi nel luglio del 1921. Ad agosto Chen aveva occupato Nanning e il resto del Guangxi.

Conseguenze
Sebbene Chen Jiongming e le forze del Guangdong occupassero il Guangxi fino all'aprile del 1922, la loro occupazione era in gran parte nominale. Bande armate di lealisti del Guangxi continuarono a radunarsi sotto i comandanti locali, definendosi l'Esercito del governo autonomo. Sun Yat-sen e Chen Jiongming presto si divesero nell'organizzazione della Spedizione del Nord. Nel maggio del 1922 le forze cantonesi di Sun Yat-sen avevano evacuato il Guangxi, lasciandolo a Chen. Tuttavia, Sun sarebbe tornato più tardi a riformare il suo governo nazionale.

Bibliografia
李宗仁口述，唐德刚撰写，1988年2月第1版，《李宗仁回忆录》。广西：广西人民出版社。
西南军阀史研究会编，1982年8月第1版，《西南军阀史研究丛刊》，第一辑。四川人民出版社。
西南军阀史研究会编，1983年6月第1版，《西南军阀史研究丛刊》，第二辑。贵州人民出版社。
李宗仁口述，唐德刚撰写，1988年2月第1版，《李宗仁回忆录》。广西：广西人民出版社。
刘志超等著，1998年3月第1版，《民国军阀史》。辽宁：辽宁大学出版社。

Voci correlate
Nuova cricca del Guangxi

Guerre che coinvolgono la Repubblica di Cina
Guerra nel 1920
Guerra nel 1921